

Teatro
Le nozze (Wesele) – opera teatrale di Stanisław Wyspiański

Cinema
Le nozze (Wesele) – film polacco del 1973 diretto da Andrzej Wajda
Wesele – film polacco del 2004 diretto da Wojciech Smarzowski